Ilmajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ilmajärvi (sjö i Södra Karelen), 
 Ilmajärvi (sjö i Päijänne-Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar